Constantina (Byzantijns keizerin), Byzantijnse keizerin, dochter van Tiberius I Constantijn en vrouw van Mauricius;
 Constantina (dochter van Constantijn I), een Byzantijnse heilige, de oudste dochter van de Romeinse keizer Constantijn de Grote en zijn tweede vrouw Fausta;
 Constantina (Osrhoene), een Romeins-Byzantijnse stad in Noord-Mesopotamië.
 Constantina (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul;
 Constantina (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla;
 Taifa Constantina en Hornachuelos, een voormalige emiraat in Spanje;

Zie ook 
 Konstantina (doorverwijspagina)